Parafie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski:

 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czeremsze
 Parafia NMP Królowej Polski w Dąbrowie
 Parafia NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim
 Parafia NMP Królowej Polski w Jastkowie
 Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach
 Parafia NMP Królowej Polski w Mątawach
 Parafia NMP Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdroju
 Parafia NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim
 Parafia NMP Królowej Polski w Wejherowie
 Parafia NMP Królowej Polski w Świdnicy

Zobacz też 
 kościół NMP Królowej Polski
 Maria z Nazaretu
 parafia św. Marii lub MB
 parafia św. Marii Magdaleny

!